Николай Тимофеевич Козлов (19 декабря 1925, с. Красавка, Саратовская губерния — 15 апреля 2001, Москва) — советский партийный и государственный деятель, председатель Московского облисполкома (1963—80), Министр плодоовощного хозяйства СССР (1980—85).

Биография 

В 1952 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева по специальности агроном-экономист.

В 1943 г. курсант военно-политического училища в г. Энгельс Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны.

С 1952 г. заместитель директора МТС в Московской области.

С 1953 г. второй секретарь райкома КПСС в Московской области.

С 1954 г. помощник первого секретаря Московского обкома КПСС.

С 1958 г. начальник Московского областного статистического управления.

С 1959 г. заведующий сельскохозяйственным отделом Московского обкома КПСС.

В 1960 г. первый заместитель председателя Московского облисполкома.

С 1960 г. секретарь Московского обкома КПСС.

С января 1963 г. председатель Московского облисполкома.

С декабря 1980 г. Министр плодоовощного хозяйства СССР.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 7-11 созывов от Молдавской ССР (11-й созыв). Член ЦК КПСС в 1971—1986 гг. (Кандидат в члены ЦК КПСС 1966—1971 гг.). Член КПСС с 1946 г.

С декабря 1985 г. персональный пенсионер союзного значения.

Награды и звания 
Награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». Посмертно удостоен звания Почётного гражданина Московской области.

Память 
Мемориальная доска Н.Т. Козлову в Москве . 
 
Коломенскому аграрному колледжу присвоено имя Николая Тимофеевича Козлова .

Мемориальная доска Н.Т. Козлову в Коломне .

Примечания

Источники 
www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&AE7/dc23efc3/index

Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Председатели Московского облисполкома
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Министры СССР
Почётные граждане Московской области
Похороненные на Троекуровском кладбище
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС